Unterscheidungszeichen steht für:
Internationale Unterscheidungszeichen für Kfz, siehe Liste der Kfz-Nationalitätszeichen
Unterscheidungszeichen der deutschen Kfz-Kennzeichen, siehe Kfz-Kennzeichen (Deutschland)#Unterscheidungszeichen
Unterscheidungszeichen der Kfz-Kennzeichen der DDR, siehe Liste der Kfz-Kennzeichen der DDR (1953–1990)
Unterscheidungszeichen der österreichischen Kfz-Kennzeichen, siehe Kfz-Kennzeichen (Österreich)#Systematik
in Deutschland ausgegebene Unterscheidungszeichen für Kfz in Filmproduktionen, siehe Kfz-Kennzeichen in Filmproduktionen
Amtliche Bezeichnung für Rangabzeichen in Österreich